Osoby o tym nazwisku:
 Joachim Klemenz – polski piłkarz
 Lukas Klemenz – polski piłkarz